Stadlhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Stadlhofer (* 1980), österreichischer Musicaldarsteller und Regisseur
 Robert Stadlhofer (1917–1998), Brigadegeneral der Bundeswehr

Siehe auch:
 Stadelhofer